Barbaresco – comune italiano in provincia di Cuneo
Barbaresco – nome usato nella città toscana di Siena per indicare la persona incaricata in ognuna delle diciassette Contrade ad accudire il cavallo assegnato a sorte per la corsa del Palio
Barbaresco – vino DOCG prodotto nella zona dell'omonimo comune
Barbaresco riserva – vino DOCG prodotto nella zona dell'omonimo comune
11473 Barbaresco – asteroide
Enzo Barbaresco – arbitro di calcio italiano

Pagine correlate 
 Barbareschi